Ходенхаген () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Зольтау-Фаллингбостель. Подчиняется управлению Альден. Население составляет 3155 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 20,15 км². Официальный код — 03 3 58 014.

На территории коммуны находится Серенгети-парк.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии